Gamaliel el Vell o Rabí Gamaliel I (Gamala - ~50), prestigiós fariseu, doctor de la Mixnà, autoritat del Sanedrí i mestre intel·lectual i instructor de la Llei de Pau de Tars i probablement també d'Esteve i Bernabé
 Gamaliel II, primera persona en liderar al Sanedrí com a Nasí després de la caiguda del Segon Temple de Jerusalem l'any 70 després de Crist
 Gamaliel III , Nasí i Príncep del Sanedrí
 Gamaliel IV (segle III), president del Sanedrí entre els anys 270 i 290 
 Gamaliel V (365-380), patriarca jueu
 Gamaliel VI (370-425), el darrer Nasí de l'antic Sanedrí, arribar al poder al voltant de l'any 400